Phrao (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Mai, Thailanda, cu o populație de 52.222 de locuitori și o suprafață de 1.148,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 108 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chiang Mai